Wallentin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wallentin (1856–1927), schwedischer Politiker
 Claire Wallentin (1878–1934), österreichische Schauspielerin
 Daniel Wallentin (* 1981), schwedischer Filmregisseur
 Jan Wallentin (* 1970), schwedischer Journalist und Autor
 Mikkel Wallentin (* 1973), grönländischer Schriftsteller, Dramatiker und Semiotiker
 Mariam Wallentin (* 1982), schwedische Musikerin und Schauspielerin
 Rolf Wallentin (1937–1994), schwedischer Rocksänger
 Tassilo Wallentin (* 1973), österreichischer Kolumnist, Rechtsanwalt und Autor
 Uno Wallentin (1905–1954), schwedischer Segler

siehe auch:

 Valentin
 Vallentin